Otto Pick může být:
 Otto Pick (1882–1945) – německý liberální politik období Výmarské republiky (Deutsche Demokratische Partei), po nástupu nacismu odešel do exilu ve Švýcarsku.
 Otto Pick (1887–1940) – český, německy píšící spisovatel, novinář a překladatel, otec Otto Picka (* 1925)
 Otto Pick (1925–2016) – politolog a diplomat, syn Otto Picka (* 1887)

Rozcestníky - jméno